Pippi Pończoszanka − postać fikcyjna z cyklu powieści Astrid Lindgren

Utwory literackie 
 Pippi Pończoszanka  
 Pippi wchodzi na pokład  
 Pippi na Południowym Pacyfiku 
 Pippi jest najsilniejsza w świecie 
 Pippi na wyspie Kurrekurredutt 
 Pippi schodzi na ląd
 Pippi urządza przyjęcie

Filmy 
 Pippi − szwedzko-niemiecki film z 1969 roku w reżyserii Ollego Hellboma.
 Pippi Langstrumpf − Powrót Pippi − szwedzko-niemiecki film z 1969 roku w reżyserii Ollego Hellboma.
 Ucieczka Pippi − szwedzki film animowany z 1970 roku.
 Pippi w kraju Taka-Tuka − szwedzko-niemiecki film z 1970 roku w reżyserii Ollego Hellboma.
 Pippi − szwedzko-niemiecki serial telewizyjny z 1969 roku. 
 Pippi − kanadyjsko-niemiecko-szwedzki serial animowany z 1998 roku.

Inne 
 Pippi – singel Dree Lowa